Paeromopus är ett släkte av mångfotingar. Paeromopus ingår i familjen Paeromopodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Cylinderdubbelfotingar
Paeromopus